Jarosch ist der Familienname folgender Personen:

 Anatolij Jarosch (* 1952), sowjetisch-ukrainischer Kugelstoßer
 Dieter Jarosch (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Dmytro Jarosch (* 1971), ukrainischer Politiker
 Emil Jarosch (* 1922), deutscher Politiker (SED) und Wirtschaftsfunktionär
 Fedor von Jaroszinski-Jarosch (1835–1918), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Gerhard Jarosch (* 1968), österreichischer Staatsanwalt
 Hans-Werner Jarosch (* 1942), deutscher Offizier
 Karl Jarosch (* 1931), österreichischer Fußballspieler
 Monika Jarosch (* 1940), österreichische Juristin und Politologin
 Nadine Jarosch (* 1995), deutsche Turnerin
 Procop von Jarosch (1813–1884), böhmisch-österreichischer Jurist, Oberstaatsanwalt in Prag
 Stefan Jarosch (* 1984), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Jarosch (Adelsgeschlecht)
 Jaros
 Jarosz
 Jaroszinski-Jarosch
 Jarrosch